HPS est un sigle qui peut signifier :
 Hrvatska pučka stranka (en français, Parti populaire croate), un parti politique croate ;
 Hightech Payment Systems, une société marocaine ;
 Hantavirus Pulmonary Syndrome (en français, syndrome pulmonaire à Hantavirus) ;
 , une discipline académique qui englobe la philosophie des sciences et l'histoire des sciences ;
 HPS ou HPS light (où HPS signifie high-pressure sodium) (en français, lampe à vapeur de sodium sous haute pression) ;
 HPS Investment Partners (où HPS signifie Highbridge Principal Strategies), une société d'investissement américaine.